Horcasitas ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Juan Francisco de Güemes y Horcasitas (1682–1766), Gouverneur von Kuba und Vizekönig von Neuspanien
 Juan Molinar Horcasitas (1955–2015), mexikanischer Politikwissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker